Een verkeersweg:
 N857 (België)
 N857 (Nederland), zie Provinciale weg 857

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing